SHF steht für:
 Schenkelhalsfraktur
 Société de l’histoire de France, französische gelehrte Gesellschaft
 Société hippique française, französische Vereinigung zur Sportförderung junger Pferde und Ponys
 Sonatenhauptsatzform, siehe Sonatensatzform
 Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss
 Sudetendeutsche Heimatfront, siehe Sudetendeutsche Partei
 Super High Frequency, siehe Zentimeterwelle
 Svenska Handbollförbundet, Schwedischer Handballverband
 Sydney Heritage Fleet, australische maritime Museumsorganisation, Betreiber der James Craig (Schiff), des ältesten fahrenden Segelschiffs Australiens
 Shihezi Huayuan Airport (IATA-Code), Flughafen von Shihezi, Uigurisches Autonomes Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China

S.H.F. steht für:
 Sisters of the Holy Family (Kalifornien), Ordensinstitut diözesanen oder päpstlichen Rechts

SHf steht für:
 Schaffhauser Fernsehen, Schweizer Regionalfernsehsender

Abkürzung